Kurt Sanderling – direttore d'orchestra tedesco
 Stefan Sanderling – direttore d'orchestra tedesco
 Thomas Sanderling – direttore d'orchestra tedesco